het enzym actinidine
 het kattenlokmiddel actinidine